« Euro- » est une apocope couramment utilisée pour préfixer des mots ayant un rapport avec l'Europe ou l'Union européenne.
Le mot « euro » peut également faire référence à :
 l'euro, la monnaie unique des pays de l'Union européenne en Zone euro depuis l'année 2000 et dont le symbole est € ;
 dans le domaine de la finance, une euromonnaie est une devise détenue hors de son pays d'émission. Par exemple, des eurodollars sont des dollars US détenus hors des États-Unis ;
 le Championnat d'Europe de football, est couramment appelé l'Euro.

De même que :
 l'EuroNCAP, un organisme international évaluant la sécurité passive des véhicules automobiles ;
 le groupe Euro Media Télévision ;
 le wallaroo qui est appelé euro dans certaines régions d'Australie, une espèce de kangourou (nom binomial : Macropus robustus) ;
 chacune des normes européennes d'émission de rejets polluants pour les véhicules roulants (Euro 4, Euro 5, etc.) ;
 l'eurocommunisme est un courant communiste apparu dans les années 1970 en Europe de l'Ouest, notamment en Italie ;
 l'europudding, un terme péjoratif désignant les coproductions faisant appel à plusieurs pays européens, sans réelle cohérence artistique ;
 Euros, la personnification du vent d'est dans la mythologie grecque ;
 , des destroyers de la Regia Marina, dont :
 Euro, un destroyer de la classe Turbine lancé en 1927.

EURO est un sigle de 4 lettres pouvant désigner :
 l’Regional Office for Europe, un bureau régional de l'OMS pour l'Europe.

Notes et références